Euston peut faire référence à :

Géographie

Euston, Ville se trouvant dans le Comté de Balranald en Nouvelle-Galles du Sud

La gare d'Euston à Londres
 La station Euston du métro de Londres
 La station Euston Square du métro de Londres
 La Euston Road, importante avenue londonienne
 La Euston Tower, gratte-ciel londonien, situé dans le quartier de Camden
 Euston, Ville du Suffolk

Autre 
 Le manifeste d'Euston, une déclaration de principes d'un groupe de journalistes et activistes libéraux basés au Royaume-Uni
 Euston, un groupe anglais de rock

Voir aussi 
 Houston, Texas

Références